Harrain ist der Ortsname von

 Harrain (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Harrain (Pastetten), Ortsteil der Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, Bayern